Blood and Fire má více významů:

 Blood and Fire (album) – album britské skupiny The Eighties Matchbox B-Line Disaster
 Blood and Fire (hudební vydavatelství) – britské hudební vydavatelství
 Blood and Fire (Star Trek: Nová generace) – nerealizovaný díl seriálu Star Trek: Nová generace, později upravený do formy dvojdílu neoficiálního seriálu Star Trek: New Voyages